«All Together Now» () — название, которое может означать:

 All Together Now — песня группы «Битлз».
 Теперь вместе (фильм) () — документальный фильм о «Битлз» и Cirque du Soleil.
 All Together Now (альбом) — музыкальный альбом группы Argent.